Сауро () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Сауро, Гастон (род. 1990) — аргентинский футболист, защитник клуба «Катания».

См. также 
 Подводные лодки типа «Сауро» — тип дизельных подводных лодок итальянского флота. 
 Эскадренные миноносцы типа «Сауро» — тип эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в середине 1920-х годов.